Лукач се може односити на:

 Лукач (општина)
 Лукач (Кутјево)
 Лукач (презиме)